Белчева може да се отнася за:
 Дора Белчева (р. 1921), български политик
 Мара Белчева (1868-1937), българска поетеса